Escarigo ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Escarigo (Figueira de Castelo Rodrigo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
 Escarigo (Fundão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fundão